2005 Голяма награда на Канада е 37-ото за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 12 юни 2005 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2005 година в Канада